‎
 Perreux (Loire)
 Perreux (Yonne)